Le tournoi de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 21 au .

Julie Heldman remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Rome
Sport en Italie en 1969
Sport en avril 1969